Aegyptosuchidae is een familie uit de Eusuchia, een groep van aan krokodillen verwante reptielen. De naam is gebaseerd op Aegyptosuchus.

Aegyptosuchidae bestaat uit de geslachten Aegyptosuchus en Aegisuchus, beiden bekend om hun grote soorten met een knobbel op de schedel. De groep is formeel gedefinieerd als de clade die de soorten Aegisuchus witmeri en Aegyptosuchus peyeri en hun laatste gemeenschappelijke voorouder omvat, maar niet Alligator mississippiensis (Amerikaanse alligator), Bernissartia fagesii, Crocodylus niloticus (nijlkrokodil), Gavialis gangeticus (Gangesgaviaal), Hylaeochampsa vectiana en Susisuchus anatoceps.

Fylogenie 
De Aegyptosuchidae vormen volgens de beschrijvers van Aegisuchus het zustertaxon van de kroongroep Crocodilia, die alle moderne krokodillen omvat. De plaatsing van Aegisuchus ten opzichte van zijn verwanten, volgens deze onderzoekers, wordt weergegeven in onderstaand cladogram.

Uitgestorven Crocodylomorpha